Международный аэропорт «Котока»  — аэропорт, обслуживающий город Аккра, столицу Ганы. Является самыми важными воздушными воротами страны, приспособлен для принятия самых тяжёлых пассажирских и грузовых судов, таких как Airbus A380 и Ан-124 «Руслан».

Аэропортом управляет ООО Компания Аэропортов Ганы (), которая была образована в результате разделения Управления Гражданской Авиацией Ганы () в соответствии с современными тенденциями в авиационной промышленности.

Компания аэропортов была зарегистрирована в январе 2006, и начала свою коммерческую деятельность 1 января 2007, чтобы отвечать современным требованиям в вопросах планирования, развития, управления и поддержки всех аэропортов и аэродромов, начиная с Международного аэропорта «Котока», региональных аэропортов таких «Кумаси», «Суньяни», «Тамале» и т. д., и заканчивая простыми взлётно-посадочнми полосами.

Международный аэропорт «Котока» () является центральным воздушным транспортным узлом западной Африки, и оборудован всеми удобствами и службами, необходимыми для привлечения партнёров и инвесторов. В 2006 аэропорт обслужил 1 083 431 пассажиров, и это число планируется увеличить в процессе модернизации аэропорта за счёт расширения сфер деятельности. В настоящее время является портом приписки авиаперевозчика Antrak Air.

В рамках корпоративных целей аэропорта, Международный аэропорт «Котока» работает с местными общественными организациями, игроками отрасли и политиками над обеспечение концепции чистого неба с целью уменьшения негативного воздействия авиации на окружающую среду. В 2007 году управление также поставила четкие цели, в отношении перехода на электронный документооборот при поддержке Hourglass Consulting. KIA — как один из четырёх обслуживающихся GACL — может похвастаться тем, что одним из первых в Африке арендовал и внедрил у себя облачные вычисления.

Перевозчики и пункты назначения

Пассажирские авиаперевозчики

Грузовые авиаперевозчики

Авиапроисшествия и несчастные случаи 
 5 октября 2010 самолёт Турецких Авиалиний во время рулёжки врезался в самолёт Deutsche Lufthansa AG, стоящий на взлётной полосе. Была повреждена законцовка крыла самолёта немецкой авиакомпании, потребовалась её замена. Никто не пострадал; отремонтированный Airbus A330, с 23-часовой задержкой, благополучно приземлился во Франкфурте.
 2 июня 2012 года. Самолёт Boeing 727-200F (регистрационный 5N-BJN) авиакомпании Allied Air, совершавший грузовой рейс DHV-3 из международного аэропорта имени Мурталы Мохаммеда (Лагос) в международный аэропорт Котока, при выполнении посадки в аэропорту назначения промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы, выкатился на соседнюю с аэропортом улицу и врезался в микроавтобус. Погибло 12 человек на земле, четверо членов экипажа получили травмы различной степени тяжести.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта (англ.)
 Управление Гражданской Авиацией Ганы (англ.)
 Обзор Международного аэропорта «Котока» (англ.)

Аэропорты Ганы